Трес Позос има више значења:

 Трес Позос (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Позос (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Позос (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Трес Позос (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Трес Позос, Сан Антонио Халкуајо Уно (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику